Espinho ist der Name folgender geografischen Objekte in Portugal:

 Espinho, eine Stadt und ein Concelho im Distrikt Averio
 Espinho (Braga), eine Gemeinde im Concelho de Braga
 Espinho (Mangualde), eine Gemeinde im Concelho de Mangualde
 Espinho (Mortágua), eine Gemeinde im Concelho de Mortágua